Pojem Céčko může znamenat:
 Písmeno C
 Céčka
 C (programovací jazyk)
 Linka C (pražské metro)
 Vitamín C

Související články 
 Áčko
 Béčko
 Céčka
 Déčko
 Éčko
 WC